Plaats in Indonesië
 Kenteng (Ponjong), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Kenteng (Bandungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kenteng (Purwantoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Kenteng (Madukara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Kenteng (Nogosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kenteng (Sempor), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kenteng (Susukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kenteng (Toroh), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java